Košarka je u programu Univerzijade oduvijek (od 1959.). Nije bila zastupljena samo 1975.

Izdanja 

Univerzijada
Univerzijade